Adkins ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Laurie Blue Adkins (* 1988), britische Soulsängerin, siehe Adele
 Amanda Adkins (* 1976), US-amerikanische Schwimmerin
 Arthur William Hope Adkins (1929–1996), britischer Klassischer Philologe

 Dan Adkins († 2013), US-amerikanischer Comiczeichner
 Darrett Adkins, US-amerikanischer Cellist, Kammermusiker und Musikpädagoge
 Derrick Adkins (* 1970), US-amerikanischer Leichtathlet
 Hal Adkins (1898–1964), US-amerikanischer Filmtechnikpionier und Ingenieur
 Hasil Adkins (1937–2005), US-amerikanischer Musiker

 Jim Adkins (* 1975), US-amerikanischer Rockmusiker und Mitglied von Jimmy Eat World
 Margene Adkins (* 1947), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Michael Adkins, kanadischer Jazzmusiker
 Nelson F. Adkins (1897–1976), amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Nigel Adkins (* 1965), englischer Fußballspieler und -trainer
 Scott Adkins (* 1976), britischer Filmschauspieler
 Seth Adkins (* 1989),  US-amerikanischer Filmschauspieler
 Terry Adkins († 2014), US-amerikanischer Künstler
 Trace Adkins (* 1962), US-amerikanischer Country-Sänger
 William Adkins (1888–1982), kanadischer Theaterkoordinator und Bühnenbildner englischer Abstammung
 Winthrop Adkins († 2015), US-amerikanischer Psychologe

Orte in den Vereinigten Staaten
 Adkins (Texas), im Bexar County
 Adkins (Washington), im Walla Walla County
 Adkins Colonia, im Hidalgo County, Texas
 Adkins Mill, im Morgan County, Tennessee
 Adkins Election Precinct, im Massac County, Illinois - Civil district

Fließgewässer:
 Adkins Race, Fließgewässer in Maryland
 Adkins Rockhouse Branch, Fließgewässer in West Virginia
 Adkins Trace, Fließgewässer in Virginia
 Milt Adkins Fork (Left Fork Lick Creek), Fließgewässer in West Virginia
 Adkins Race, Fließgewässer im Wicomico County, Maryland
 Adkins Rockhouse Branch, Fließgewässer im Webster County, West Virginia
 Adkins Trace, Fließgewässer im Buchanan County, Virginia

Sonstiges:
 Adkins-Katalysator, ein von Homer Burton Adkins entwickelter Katalysator
 Adkins Landing Strip, Airport im Mason County, Illinois
 Adkins RLA Airport, Airport im McHenry County, Illinois
 Adkins Mill Park, Park im Wicomico County, Maryland
 Mount Adkins

Siehe auch:
 Adkin
 Adkins Branch
 Adkins Creek
 Adkins Fork
 Atkins